Brigitta Danuser est professeure pour la médecine du travail à l’Université de Lausanne et a dirigé de 2005 à 2015 l’Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST). Depuis 1993 elle s’engage dans l’enseignement et le développement du MAS/DAS «Work+Health», qui forme des médecins du travail et des hygiénistes du travail. De 2012 à 2019 elle était le directeur académique de cette formation.

Carrière 
Brigitta Danuser a fait ses études de médecine à l’Université de Zurich et son habilitation en physiologie du travail à l’École polytechnique fédérale de Zurich EPFZ sur la thématique de l’attention motivée. Sa recherche psycho-physiologique veut mieux comprendre les bases du travail moderne, émotionnel, cognitif et imprégné par des performances publiques. L’approche transdisciplinaire caractérise son travail scientifique, motivé par la vaste thématique de la santé au travail. Le retour au travail et le système de compensation et ses effets sont devenus son focus de recherche dans les dernières années.  

À l’Institut universitaire romand de Santé au Travail, Brigitta Danuser a développé diverses consultations en médecine du travail: une consultation générale de médecine du travail, Souffrance et travail, protection de la maternité et une consultation pour les maladies respiratoires professionnelles.

Distinctions 
En 2012 Brigitta Danuser était honorée pour sa recherche en psychophysiologie avec la médaille de Joseph Rutenfranz de la Société allemande de la médecine du travail et d’environnement.

Engagement 
Brigitta Danuser était de 2003 à 2010 présidente de la Société suisse de la médecine du travail. Depuis 2009 elle siège dans la Commission fédérale du travail.

Publications 
 .
 .

Notes et références

Liens externes 
 
 Liste des publications disponible sur le site de l'Université de Lausanne
 Site de Brigitta Danuser à l'Institut universitaire romand de Santé au Travail

Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Professeur à l'université de Lausanne
Médecin suisse
Médecine du travail
Femme médecin